Alexander Peya e Bruno Soares eram os atuais campeões, mas perderam na primeira rodada para a dupla formada por Guillermo García-López e Philipp Oswald.

García-López e Oswald conquistaram o título ao vencerem Juan Sebastián Cabal e o colombiano Robert Farah pelo placar de 5–7, 6–4, [15–13].

Cabeças de chave

  Alexander Peya /  Bruno Soares (Primeira rodada)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Finalistas)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Quartas de final)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (Quartas de final)

Tabela

Chave

Ligações externas
 Chave principal

D